Лавроненко — украинская фамилия.
 Лавроненко, Иван Васильевич (1922—1944) — лётчик-ас, старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лавроненко, Константин Николаевич (род. 1961) — российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.